Philopotamus är ett släkte av nattsländor. Philopotamus ingår i familjen stengömmenattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Stengömmenattsländor
Philopotamus